IIHF European Women Champions Cup 2004/2005 i ishockey var den första upplagan av IIHF European Women Champions Cup och bestod av en kvalomgång med två grupper samt en finalrunda. Kvalspelet spelades 15 till 17 oktober 2004 och finalspelet spelades 17 till 19 december 2004. Från kvalspelet gick den bästa i varje grupp vidare till finalspelet, där ett lag från Sverige (AIK) och ett från Finland (Espoo Blues) redan hade kvalificerat sig till via seger i respektive inhemska ligor.

Kvalspel
Kvalspelsrundan spelades mellan den 15 och 17 oktober 2004.

Grupp A
Grupp A spelades i Ventspils i Lettland.

Grupp B
Grupp B spelades i Bolzano i Italien.

Finalspel
Finalspelet spelades mellan den 17 och 19 december 2004 i Ritorps Ishall i Solna i Sverige. Lagen sorterades efter inbördes möten och inte efter målskillnad i första hand. Finalspelet vanns av AIK som blev de första mästarna någonsin.

Tabell

Resultat

Sportåret 2004